Das WTT Contender Zagreb 2022 war das vierte Turnier der WTT Series 2022 im Tischtennis. Es fand vom 13. bis 19. Juni 2022 im kroatischen Zagreb statt.

Einzel

Männer

Frauen

Doppel

Männer

Frauen

Mixed

Weblinks 
 Offizielle Website (abgerufen am 15. Juni 2022)

Sportveranstaltung in Zagreb
Tischtenniswettbewerb in Kroatien
Tischtennisveranstaltung 2022